Ritchie [ričí] může odkazovat na:

příjmení
Brian Ritchie (* 1960) – americký baskytarista
Ciccone Ritchie (* 1958) viz Madonna 
Dennis Ritchie (1941–2011) – americký programátor, spoluautor jazyka C
Guy Ritchie (* 1968) – britský scenárista a režisér
Charles Thomson Ritchie (1838–1906) – britský politik
Ian Ritchie – hudební skladatel, producent a saxofonista
Josiah Ritchie (1870–1955) – britský tenista

rodné jméno
Ritchie Blackmore (born 1945), anglický kytarista, zakladatel Deep Purple a Rainbow
Ritchie Valens (1941–1959), americký zpěvák, textař a kytarista

jiný význam
Ritchie Boys – výzvědná jednotka americké armády, složená z německých uprchlíků 
Ritchie Blackmore's Rainbow – anglické album
Ritchie (souostroví) – anglicky Ritchie's Archipelago, skupina ostrovů v Andamanském souostroví